Такмичење у трчању на 1.500 м у мушкој на Европском првенству у атлетици у дворани 2013. у Гетеборгу је одржано 2. и 3. марта у спортској дворани Скандинавијум.

Титулу освојену 2011. у Паризу, није бранио Мануел Олмедо из Шпаније.

Земље учеснице 
Учествовала су 24 такмичара из 16 земаља.

  Аустрија (1)
  Француска (3)
  Немачка (1)
  Грчка (1)
  Италија (2)
  Холандија (1)

  Пољска (3)
  Португалија (1)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Србија (1)

  Словачка (1)
  Словенија (1)
  Шпанија (3)
  Турска (1)
  Украјина (2)

Рекорди 
{| class="wikitable" width=75%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2013.
|-

Рекорди пре почетка Европског првенства 2013.

Најбољи европски резултати у 2013. години 
Десет најбољих европских тркача на 1.500 метара у дворани 2013. године пре почетка првенства (1. марта 2013), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 2013.

Сатница

Победници

Резултати

Квалификације 
Атлетичари су били подељени у три групе по 8 такмичара. За финале су се директно квалификовала по 2 првопласирана из све три групе (КВ) и још тројица према постигнутом резултату (кв).

Финале 
Финале је почело у 18:00.

Пролазна времена 
 400 м — 54,14 Илхам Тануи Озбилен (Турска)
 800 м — 1:58,13 Илхам Тануи Озбилен (Турска)
 1.200 м — 2:25,85 Илхам Тануи Озбилен (Турска)

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2013. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици у дворани